Гленнагири:

 Гленнагири — пригород в Ирландии, находится в графстве Дун-Лэаре-Ратдаун (провинция Ленстер).
 Гленнагири — железнодорожная станция в графстве Дун-Лэаре-Ратдаун, Республика Ирландия.